Leucolaena huegelii är en flockblommig växtart som beskrevs av George Bentham. Leucolaena huegelii ingår i släktet Leucolaena och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
huegelii